Погоня (от гнать) — физическое преследование с целью настижения кого или чего-либо. В переносном смысле — вообще энергичные усилия по достижению какой-либо цели (погоня за славой).

 Автомобильная погоня — особенности погонь на автомобилях, задержания преступников на автотранспорте.
 Погоня — герб Великого княжества Литовского (XIV—XVIII вв.), Литовской Республики (1918—1940, с 1991), Белорусской Народной Республики (1918) и Республики Беларусь (1991—1995).
 Погоня — гимн на одноимённое стихотворение Максима Богдановича.
  — независимая газета на белорусском языке, издававшаяся в Гродно в 1992—2001.
 Погоня — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области Украины.
 Погоня — добровольческое вооружённое формирование из граждан Белоруссии в конфликте 2014 года на стороне Украины.
 Погоня — повесть Владимира Мильчакова.
 
 
 Погоня — шестнадцатая серия британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто».
 Погоня — восьмая серия второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
 Погоня — британская интеллектуальная викторина.
 Погоня — интеллектуальная викторина на телеканале «Россия 1».
 Погоня — песня Владимира Высоцкого.
 Погоня — песня из кинофильма «Новые приключения неуловимых».